Johann Wilhelm von Gertzen gen. von Sintzig ist der Name folgender Personen: 

 Johann Wilhelm von Gertzen gen. Sintzig (Amtmann) († 1587), Amtmann zu Münstereifel, Euskirchen und Thomberg
 Johann Wilhelm von Gertzen gen. von Sintzig (Domherr), Domherr in Paderborn, Bremen und Münster
 Johann Wilhelm von Gertzen gen. von Sintzig († 1664), Dompropst in Paderborn, Domherr in Münster und Minden